

Polska 
 Rega – rzeka 
 Rega – nazwisko